Нигина Джасуровна Абдураимова (родилась 7 июля 1994 года в Ташкенте, Узбекистан) — узбекская теннисистка, победительница 20 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде).

Общая информация 
Нигина в теннисе с девяти лет. Любимые покрытия — трава и хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (20)

Победы (13)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Узбекистана